Carl Brewer est un nom pouvant désigner:

Carl Brewer (1938-2001), joueur de hockey sur glace canadien
 (1957–2020), homme politique américain, maire de Wichita

Brewer, Carl